A Ordem da Praia Girón (espanhol: Orden de la Playa Girón) é uma condecoração nacional concedida pelo Conselho de Estado de Cuba a cubanos ou estrangeiros por lutas contra o imperialismo, colonialismo e o neocolonialismo, ou que contribuíram para a paz e o progresso da humanidade. Foi estabelecida em 1961 e seu nome vem da praia de Girón, lugar onde se deu a vitória cubana na invasão da Baía dos Porcos.

Descrição 

A ordem tem a forma de uma medalha de ouro com o pino e a barreta. O reverso da medalha retrata um soldado em posição de combate, com um pé no arquipélago cubano e o outro no continente norte-americano. As versões anteriores incluíam o lema cubano, "Patria o Muerte" (Pátria ou Morte), enquanto as versões posteriores passaram a incluir as cores cubanas acima, uma guirlanda abaixo, e as palavras "Orden Playa Girón" (Ordem da Playa Girón).

O reverso mostra o brasão de armas de Cuba e as inscrições "Consejo de Estado" e "República de Cuba".

Personalidades condecoradas 
A primeira pessoa condecorada foi o cosmonauta Yuri Gagarin, que viajou para Cuba para receber a distinção em 26 de julho de 1961, o Dia da Rebelião Nacional, do presidente Osvaldo Dorticos, pouco mais de três meses depois de se tornar o primeiro ser humano no espaço.

Todos que recebem a medalha de Herói da República de Cuba também recebem a Ordem de Playa Girón. Dente os que receberam a condecoração incluem-se figuras internacionais como Leonid Brezhnev, Yasser Arafat e Nelson Mandela, bem como uma série de outros cosmonautas incluindo Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço, e lideres militares soviéticos e pessoas que lutaram pela independência de seus países, como Samora Machel.

Lista 

 Yuri Gagarin, cosmonauta Soviético (26 de julho de 1961).
 Angela Davis, ativista política norte-americana (1972).
 Samora Machel, Presidente de Moçambique (outubro de 1973).
 Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética (29 de Março de 1974).
 Yasser Arafat, Presidente da Autoridade Nacional Palestina (novembro de 1974).
 Leonid Brezhnev, Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética (1976).
 Salim Rubai Ali, chefe de Estado da República Popular Democrática do Iêmen (Iêmen do Sul) (1977).
 Rafael Cancelar Miranda, ativista pela independência de Porto Rico (1979).
 Lolita Lebrón, ativista pela independência de Porto Rico (1979).
 Irvin Flores, ativista pela independência de Porto Rico (1979).
 Oscar Collazo,  ativista pela independência de Porto Rico (1979).
 Andrés Figueroa Cordero, ativista pela independência de Porto Rico (1979, póstumo).
 Yuri Romanenko, cosmonauta soviético (1980).
 Arnaldo Tamayo Méndez, cosmonauta cubana (1980).
 Leonid Popov, cosmonauta soviético (1980).
 Vladimir Shatalov, cosmonauta soviético (1980).
 Nelson Mandela, África do Sul, à época prisioneiro político (1984).
 Oliver Tambo, ativista anti-apartheid sul-africano (24 de março de 1986).
 Sergey Sokolov, comandante soviético (1986).
 Valery Ryumin, cosmonauta soviético.
 Os cinco cubanos, agentes do serviço de inteligência cubano: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero e René González e Fernando González. Foram indicados em 2001 e receberam a condecoração quando libertados da prisão, em 2015.
 Enrique Carreras Rolas, soldado cubano (2001).
 Lázaro Cárdenas, presidente do México.
 Pedro Miret, soldado cubano (2001).
 Julio Casas Regueiro, soldado cubano (abril de 2001).
 Viktor Kulikov, comandante-em-chefe do Pacto de Varsóvia (2006).
 Romárico Sotomayor García, soldado cubano (2015).

Ordens honoríficas de Cuba
Prêmios estabelecidos em 1961